

Toponimi 
 Niel – comune belga in provincia di Anversa, nelle Fiandre
 Niel – villaggio walser situato nel vallone omonimo nel comune valdostano di Gaby

Persone 
 Adolphe Niel – generale francese, Maresciallo di Francia dal 1859
 Cornelis Bernardus van Niel – microbiologo olandese naturalizzato statunitense
 Xavier Niel – imprenditore francese

Altro 
 Jaarmarktcross Niel – corsa in linea maschile e femminile di ciclocross che si svolge ogni anno in novembre a Niel